Bajura se puede referir a:

Bajura, una localidad del municipio de Cabo Rojo, Puerto Rico.
Bajura, una localidad del municipio de Isabela, Puerto Rico.
Bajura, una localidad del municipio de Vega Alta, Puerto Rico.
Bajura Adentro, una localidad del municipio de Patillas, Puerto Rico.
Bajura Afuera, una localidad del municipio de Manatí, Puerto Rico.